Boogie ist Wortbestandteil von:
 Boogie-Woogie, einem Klavierstil
 Boogie-Woogie (Tanz), einem Gesellschaftstanz
 Electric Boogie, einer Tanzrichtung aus dem Hip-Hop
 Boogie Nights, einem Spielfilm von 1997
 Boogie Woogie – Sex, Lügen, Geld und Kunst, ein Spielfilm aus dem Jahr 2009
 Boogie Down Productions, einem Hip-Hop-Duo
 Boogiepop, einem Light Novel, das heißt Roman mit Manga-Illustrationen
 Boogie Army, einem Musikantenduo aus Köln
 Boogie Woogie Bugle Boy, einem Lied aus 1941
 Boogie Pimps, einem DJ-Duo aus Erfurt
 A Boogie wit da Hoodie (* 1995), einem US-amerikanischen Rapper

Boogie ist der Name von:
 Boogie, einem Computerspiel aus dem Jahr 2007
 Boogie, einem Drama aus dem Jahr 2021

Boogie ist der Spitzname von:
 BooG!e, einem US-amerikanischen Schauspieler
 DeMarcus Cousins (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Country Boogie